Александр Молчанов:
 Молчанов, Александр Алексеевич (1902—1985) — советский ботаник, инженер, лесовод и редактор.
 Молчанов, Александр Артёмович (1941—2014) — советский математик, академик.
 Молчанов, Александр Владимирович (род. 1974) — российский писатель, драматург, сценарист.
 Молчанов, Александр Данилович (1925—2010) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Молчанов, Александр Павлович (Ричард Марнер; 1921—2004) — английский характерный артист театра, кино и телевидения.
 См. также 
 Александр Молчанов — псвевдоним музыканта Александра Цоя, сына лидера группы Кино Виктора Цоя